Il singolare del torneo di tennis Agadir Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Younes El Aynaoui che ha battuto in finale Franco Davín 6-3, 1-6, 6-3.

Teste di serie 

 Younes El Aynaoui (Campione)
 Àlex Corretja (secondo turno)
 Jordi Arrese (secondo turno)
 Sláva Doseděl (quarti di finale)

 Bernd Karbacher (primo turno)
 Horacio de la Peña (primo turno)
 Franco Davín (finale)
 Francisco Clavet (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Agadir Challenger 1994